Indonesië
 Ringinrejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ringinrejo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java